Allentown puede hacer referencia a:

 Allentown, un lugar designado por el censo en el estado de Florida (Estados Unidos).
 Allentown, un distrito municipal en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos).
 Allentown, una ciudad en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).
 Allentown Jets, una franquicia de baloncesto estadounidense que jugó en la CBA entre 1957 y 1981.
 «Allentown», un sencillo de Billy Joel lanzado en 1982.